Latinis fait référence au Latium.

Patronyme 
 Gustave Latinis est un homme politique schaerbeekois.

Toponyme 
 avenue Gustave Latinis à Bruxelles.

Autres 
 Lex Iulia de Civitate Latinis Danda est une loi introduite en -90 par le consul Lucius Julius Caesar III.

Voir aussi